39-й чемпионат Европы по баскетболу, также известный под названием Евробаскет-2015, проходил с 5 по 20 сентября 2015 года. Матчи предварительного раунда прошли в Германии, Латвии, Франции и Хорватии. Франция принимала матчи стадии плей-офф, включая финал турнира. Победителем в третий раз в истории стала сборная Испании, обыгравшая в финале сборную Литвы со счётом 80:63.

Первоначально турнир должен был пройти в сентябре 2015 года в шести городах Украины. Решение было принято Центральным советом ФИБА-Европа 18 декабря 2011 года.
В июне 2014 года в связи с нестабильной ситуацией в стране ФИБА лишила Украину права проведения турнира в 2015 году, предоставив ей приоритетное право проведения 40-го чемпионата в 2017 году. Решение о новом месте проведения Евробаскета-2015 было принято 8 сентября.

По результатам турнира были определены участники баскетбольного турнира Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Испания и Литва попали на олимпийский турнир напрямую как чемпион Европы и финалист. Следующие пять команд (Франция, Сербия, Греция, Италия и Чехия) попали на олимпийский квалификационный турнир.

Выбор места проведения 
В борьбе за право проведения Евробаскета-2015 было подано две официальные заявки: украинская (Донецк [финал], Киев, Харьков, Львов, а также Одесса и Днепропетровск) и совместная заявка Франции (Париж [игры плей-офф], Страсбур, а также Лион или Дюнкерк), Германии (Берлин, а также Кёльн или Дюссельдорф), Италии (Милан) и Хорватии (Загреб), позже к ним присоединилась Великобритания.

14 декабря 2011 года эти страны (кроме Великобритании) сняли свою заявку. Такое решение президенты федераций баскетбола четырёх стран мотивировали недоверием к процессу выбора и сомнением в профессионализме ФИБА Европа.

18 декабря 2011 года в Мюнхене было объявлено, что турнир состоится на Украине. Лозунг украинской заявки: «Мы готовы!» (англ. «We are ready!»), — что указывает на опыт страны, который был получен при приготовлении к чемпионату Европы по футболу 2012 года. Как уверял президент федерации баскетбола Украины Александр Волков, именно этот опыт и готовность украинской инфраструктуры до принятия чемпионатов такого уровня стали решающим фактором в выборе Украины.

22 сентября 2013 года в Любляне Украина представила логотип Евробаскета-2015, разработанный португальским агентством Brandia Central. Дизайнеры агентства в логотипе совместили европейский стиль с элементами украинского народного танца.

В марте 2014 года глава оргкомитета Евробаскета-2015 Маркиян Лубкивский официально заявил о невозможности проведения полноценной подготовки к чемпионату Европы на Украине из-за сложной экономической и политической обстановки в стране, а также «агрессии России по отношению к Украине». Украинские организаторы рассчитывают, что им будет предоставлена возможность провести турнир 2017 года.
Однако буквально через 3 дня Александр Волков, президент Федерации баскетбола Украины рассказал о встрече в Мюнхене с представителями ФИБА-Европа, в ходе которой и было принято главное решение о выборе Украины в качестве места проведения Евробаскета-2015.

Совет организации дал ФБУ дополнительное время, чтобы обеспечить все гарантии, которые необходимы для реализации проекта до 15 мая, когда в Мюнхене состоится плановое заседание Совета, где и огласят окончательное решение.

Тем не менее, если 15 мая выяснится, что Украина «не тянет», первенство Европы поменяет прописку. На всякий случай совет ФИБА-Европа уже выбрал альтернативное место проведения Евробаскета-2015. Хозяйкой чемпионата вместо Украины может стать Болгария. Однако в Министерстве молодёжи и спорта Украины не исключается «возможность провести Евробаскет в укороченном виде».

13 июня 2014 года стало известно, что Украина лишена права проведения турнира в связи с нестабильной ситуацией в стране. Новое место проведения Евробаскета-2015 решено определить позднее.

Заявки принимались до 31 июля. Германия, Израиль, Латвия, Польша, Турция, Хорватия, Финляндия, Франция выразили желание принять у себя одну из групп предварительного раунда и стадию плей-офф. ФИБА Европа должна была определиться с местом проведения Евробаскета 2015 года после 27 августа. 8 сентября было объявлено, что групповой этап пройдет в 4 странах: Германия (Берлин), Латвия (Рига), Франция (Монпелье), Хорватия (Загреб). Плей-офф состоится во Франции в Лилле.

Арены от Украины 
ФИБА Европа сообщила, что были предложены следующие города для проведения чемпионата: первый этап в Харькове, Днепропетровске и Киеве; второй этап: Одесса и Львов; игры плей-офф и финал — Донецк. Также на право проведения чемпионата претендует Ивано-Франковск. Из них 4 города раньше принимали чемпионат Европы по футболу и, по словам Александра Волкова, были включены в заявку страны по просьбе самой ФИБА Европы.

Для проведения первого этапа чемпионата городам-претендентам необходимо иметь арены минимальной ёмкостью в 6000 мест, второго — 10 000, для финала — 15 000 мест. На момент объявления страны-хозяина чемпионата только в двух из семи названных городов были имеющиеся арены, которые пригодны для первого этапа Евробаскета 2015. Это Киевский дворец спорта (6113 мест) и дворец спорта «Метеор» (6500 мест), что в Днепропетровске. Также для первого этапа возможно было использовать дворец спорта «Локомотив» (5000 мест) в Харькове и дворец спорта «Дружба» (4131 место) в Донецке, но только после реконструкции.

Конкурс на право строительства баскетбольных арен к Евробаскету-2015 проходил с 21 по 24 мая 2012 года.

31 мая комитет «Евробаскет-2015» назвал победителей конкурса. Победу одержали три компании:

 ООО Хоккейный клуб «Донбасс» (г. Донецк) — право строительства в Донецке мультиспортивной арены вместимостью не менее 15 тысяч;
 ООО «Донецк-Баскет» (г. Донецк) — право строительства в Донецке арены не менее, чем на 6 тысяч зрителей;
 ООО «Юнайтед Баскетбол Инвестментс» (г. Киев) — право строительства спортивных арен в городах:
 Киев — не менее 15 000 зрителей;
 Одесса — не менее 10 000 зрителей во время проведения развлекательных мероприятий;
 Днепропетровск — не менее 10 000 зрителей;
 Львов — не менее 10 000 зрителей;
 Ивано-Франковск — не менее 6000 зрителей.

По словам главы комитета Верховной Рады по транспорту Бориса Колесникова к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года должно было быть построено шесть новых арен в городах: Одесса (7500 мест во время спортивных соревнований), Львов, Днепропетровск и Харьков по 6000 мест; в Донецке — на 8—10 тысяч зрителей, а в Киеве — на 16 тысяч человек.

На конец 2012 года в списке городов кандидатов на проведение турнира фигурировали Днепропетровск, Донецк, Киев, Львов, Одесса, Харьков и Ивано-Франковск.

На начало 2013 года в списке кандидатов на проведение турнира оставалось 6 городов: Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Львов и Харьков.

Арены

Квалификация 

 Первый квалификационный раунд
В первом квалификационном раунде участвовали 13 команд, разделённых на три группы из 3 команд и одну группу из 4 команд. Они провели по два матча между собой: дома и на выезде. Сборные, занявшие первые места, квалифицировались в раунд плей-офф. В раунде плей-офф были сыграны полуфиналы и финал из двух матчей: дома и на выезде. В финальный раунд пробился только победитель финала.

 Второй квалификационный раунд
Во втором квалификационном раунде должно было соревноваться 29 команд за 16 мест. Количество команд и мест уменьшилось из-за получения уайлд-кард тремя командами на чемпионат мира по баскетболу 2014. Заявки на получение уайлд-кард подавали 9 команд. Жеребьёвка второго квалификационного раунда прошла в Барселоне 3 марта 2014 года. 26 команд были разбиты на 5 групп по 4 команды и две группы по 3 команды. Сборные, занявшие первые места, квалифицировались в финальный раунд. Также в финальный раунд квалифицировались шесть лучших по показателям результатов из семи команд, занявших вторые места в группах. Причём результаты в матчах с четвёртыми командами не учитывались при определении шести лучших.

 Итоговый состав участников Евробаскета-2015

Жеребьёвка

Посев 
ФИБА Европа представила посев для жеребьёвки турнира 27 ноября 2014. По правилам ФИБА Европа 10 участников чемпионата мира 2014 получили первые номера посева в зависимости от их выступления на чемпионате Европы 2013, а остальные команды получили номера посева по результатам квалификации чемпионата Европы 2015.

Жеребьёвка основного раунда турнира прошла 8 декабря 2014 в 16:00 в «Диснейленде» в Париже, Франция. Критерии жеребьёвки были следующими:
 Четыре хозяина были посеяны вместе, но, так как Латвия была среди третьих сеяных команд, а Германия — среди пятых, только три команды могли быть в четвёртой и шестой корзинах, состоявших из оставшихся команд и эти команды не могли бы быть посеяны в группы с Латвией и Германией, соответственно.
 Франция и Хорватия, как хозяева, были посеяны первыми и две оставшиеся первые сеяные команды, Испания и Литва, были посеяны отдельно в оставшиеся две группы без первых сеяных команд.
 Кроме этого, следуя исключительным обстоятельствам, приведшим к изменению места проведения чемпионата Европы 2015, каждая из четырёх стран-хозяек получила право выбрать федерацию-партнёра по коммерческим и торговым критериям. Эти команды автоматически должны были попасть в ту же группу, что и выбранная ими страна-партнёр. Выбор был следующим;
 Франция и Финляндия
 Германия и Турция
 Хорватия и Словения
 Латвия и Эстония

Составы

Предварительный раунд 
Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Группа A 
Место проведения: Монпелье, Франция

Группа B 
Место проведения: Берлин, Германия

Группа C 
Место проведения: Загреб, Хорватия

Группа D 
Место проведения: Рига, Латвия

Плей-офф 

Место проведения: Лилль, Франция

Финал

Итоговое положение команд 
Официальное положение команд согласно ФИБА Европа.

Символическая сборная турнира 
 РЗ —  Серхио Родригес
 АЗ —  Нандо Де Коло
 ЛФ —  Йонас Мачюлис
 ТФ —  Йонас Валанчюнас
 Ц —  Пау Газоль (MVP)

Статистические лидеры 
 Чтобы попасть в число статистических лидеров турнира, каждый игрок должен провести минимум 50 % от общего числа матчей, которые может провести одна команда.

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Отборы

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2015

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Александр Волков: Опыт футбольного Евро пригодится и Евробаскет-2015

 
2015 год в баскетболе
Баскетбол
Сентябрь 2015 года
Чемпионаты Европы в Германии
Международные спортивные соревнования в Риге
Чемпионаты Европы во Франции
Чемпионаты Европы в Хорватии
Спорт в Хорватии в 2015 году
Спорт в Германии в 2015 году
Спорт в Латвии в 2015 году
Спорт во Франции в 2015 году
Международные соревнования по баскетболу в Германии
Международные соревнования по баскетболу во Франции
Чемпионаты Европы в Латвии
Международные соревнования по баскетболу в Хорватии